Genueser Schule steht für:

 Genueser Schule (Malerei)
 Genueser Schule (Musik), siehe Cantautore #Schulen